Les Anteosauridae (antéosauridés en français) forment une famille éteinte de grands thérapsides  dinocéphales carnivores qui ont vécu durant une partie du Permien moyen, au Wordien et au Capitanien, soit il y a environ entre  à  millions d'années, en Russie, Kazakhstan, Chine, Brésil et Afrique du Sud, occupant ainsi une grande partie de la Pangée.

Description 
 
Les antéosauridés sont les plus grands prédateurs du Permien, bien plus grands que les gorgonopsiens. Les genres Anteosaurus et Titanophoneus devaient atteindre jusqu'à  de long dont environ  pour leur crâne.

Ils sont caractérisés par une mandibule longue et robuste qui porte des incisives pointues et des canines puissantes souvent très longues et recourbées vers l'arrière.

Classification 
Les études phylogénétiques menées en 2010 par C. F. Kammerer, et en 2011 par J. C. Cisneros , ont conduit au cladogramme suivant :

Notes et références

Références 

 
 
 ----- 1969, "The Fauna of the Tapincephalus Zone (Beaufort Beds of the Karoo)," Ann. S. Afr. Mus. 56 (1) 1-73, 
  Carroll, R. L., 1988, Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.
  Hopson, J.A. and Barghusen, H.R., 1986, An analysis of therapsid relationships in N Hotton, III, PD MacLean, JJ Roth and EC Roth, The Ecology and Biology of Mammal-like Reptiles, Smithsonian Institution Press, 
  King, G.M., 1988, "Anomodontia" Part 17 C, Encyclopedia of Paleoherpetology, Gutsav Fischer Verlag, Stuttgart and New York.

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Famille de thérapsides (nom scientifique)
Synapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1954